Джон Флек:

 Джон Хазбрук Ван Флек () — американский физик;
 Джон Александер Флек () — шотландский футболист;
 Джон Флек () — американский актёр (Falling Down и др.)